Посек (, мн. Поским ) – буквально выносящий решения – термин, обозначающий учёных, посвятивших себя решению практических проблем Галахи, в отличие от занимавшихся её теоретическим изучением и объяснением — мефаршим (, буквально толкователи, комментаторы), в иудаизме называется экзегетика.

Посек — в иудаизме человек, принимающий решения в случаях Галахи в ситуациях, когда мнения религиозных авторитетов расходились, давал возможность широкого толкования или в вопросах, касающихся современного мира. Посек иногда называли судьёй.

В средние века поским называли, особенно в Германии, духовных лидеров общин: глав иешив, раввинов, председателей религиозных судов и вообще талмудических учёных, поскольку их постановления носили характер псака («господствующего закона») — практического решения по поводу актуальной галахической проблемы.

Постановление посека было обязательным только для тех, кто принимал его авторитет, так как посек устанавливал галаху в соответствии с местной традицией и для членов своей общины. Посек пользовался авторитетом за свою выдающуюся компетенцию в раввинистической литературе и за то, что он учился у местных учёных и продолжал их традиции.

С течением времени, когда в употребление вошли своды и указатели, облегчившие поиск релевантных источников для вынесения галахического псака, а особенно — с широким распространением свода «Шулхан арух» во 2-й половине XVI века, произошло принципиальное изменение в деятельности поским. С этого времени посек больше не занимался теоретическим изложением проблемы; его авторитет теперь зиждился, в основном, не на глубине и объёме теоретических знаний, а на практическом опыте, на признании современниками-учёными и на харизматичности его характера.

Литература 
 
 Geffrey Wigoder, Everyman’s Judaica. An Encyclopedic Dictionary, W. H. Allen, Londоn, 1975 ISBN 0491016042
 Daniel J. Elazar, Rela M. Geffen The Conservative Movement in Judaism: Dilemmas and Opporunities, SUNY Press, 2000, ISBN 0791446905

Ссылки 
 Using Foundation Documents in the Study of Jewish Public Affairs 

Иудаизм
Еврейское право